Die Antwerp Open 2013 (auch European Tour 2013/2014 – Event 7) war ein Snookerturnier der Players Tour Championship 2013/14, das vom 14. bis 17. November 2013 in der Lotto Arena in Antwerpen in Belgien ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der Nordire Mark Allen, der im Achtelfinale mit 1:4 gegen Joe Perry verlor.

Turniersieger wurde der Engländer Mark Selby, der Ronnie O’Sullivan im Finale mit 4:3 besiegte.

In der Runde der Letzten 32 spielte Judd Trump das 99. offizielle Maximum Break im Profisnooker.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 
1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde 
248 Spieler waren in Antwerpen angetreten, davon waren 111 Profispieler direkt für Runde eins des Hauptturniers gesetzt. Die 17 Nachrücker wurden in mehreren Qualifikationsrunden von den angemeldeten Amateuren ausgespielt. Alle Qualifikationsspiele fanden am 14. November in der Arena und im benachbarten Clubmatchroom statt.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Runde 4

Hauptrunde 
Nachdem tags zuvor 17 Amateurspieler die Qualifikation erfolgreich bestritten hatten, begann am 15. November das Hauptturnier mit den ersten drei Runden der ersten Hälfte des Feldes, einen Tag später spielte die zweite Hälfte.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
In der Hauptrunde des Turniers wurden 47 Century Breaks gespielt. Der Engländer Judd Trump erzielte das erste Maximum Break seiner Karriere und vier weitere Breaks mit dreistelliger Punktzahl. Nur Ronnie O’Sullivan erzielte auf seinem Weg ins Finale noch eins mehr.

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
2013